A 2022-es úszó-világbajnokságon a műugrás női 3 méteres versenyszámának selejtezőjét és elődöntőjét július 1-jén délelőtt, illetve délután, a döntőjét pedig másnap, július 2-án kora este rendezték meg a budapesti Duna Arénában.

A kínai  nyerte a versenyszám döntőjét, több mint 37 ponttal előzve meg a kanadai Mia Vallée-t. A bronzérmet honfitársnője,  szerezte meg.

A két magyar műugró a selejtezőjéből nem jutott be a 18 résztvevős elődöntőbe. Mosena Estilla 244,80 pontot gyűjtött az öt sorozat során, és ezzel a 21. helyen végzett, míg Veisz Emma 179,95-tel a 37. pozícióban zárt.

Versenynaptár 
Az időpont(ok) helyi idő szerint olvashatóak (UTC +01:00):

Eredmény 
 Zölddel kiemelve a döntőbe jutottak.
 Kékkel kiemelve az elődöntőbe jutottak

Jegyzetek 

N03